Santa Elena kan syfta på:

Argentina 

 Santa Elena, Argentina,

Colombia 

 Santa Helena, Colombia, Santander,

Ecuador 

 Santa Elena (provins), 
 Cantón Santa Elena

Filippinerna 

 Santa Elena,

Honduras 

 Santa Elena, Honduras, 
 Santa Elena kommun, Honduras,

Mexiko 

 Santa Elena, San Luis Potosí, Tanlajás, 
 Santa Elena, Yucatán, 
 Santa Elena, Veracruz, Córdoba, 
 Santa Elena kommun, Mexiko, 
 Santa Elena, Michoacán de Ocampo, Maravatío, 
 Santa Elena (södra Las Margaritas kommun), 
 Santa Elena, Huehuetán, 
 Santa Elena, Oaxaca, Santa María Chilchotla, 
 Santa Elena, Guerrero, San Miguel Totolapan, 
 Santa Elena, Tapachula, 
 Santa Elena, Hidalgo, 
 Santa Elena, Chicomuselo, 
 Santa Elena, Durango, 
 Santa Elena, Aguascalientes, 
 Santa Elena (östra Las Margaritas kommun),

Spanien 

 Santa Elena, Spanien, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Ecuadorförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar